Kollmitz ist der Name folgender Orte:

 Burgruine Kollmitz, Burgruine bei Raabs an der Thaya,  Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Kollmitz (Chamerau), Ortsteil der Gemeinde Chamerau, Landkreis Cham, Bayern, Deutschland
 Kollmitz (Gemeinde Ardagger), Streusiedlung in Ardagger, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch:
 Colmnitz